August Burchard ist der Name folgender Personen:

* August Burchard (Mediziner, 1800) (Johann August Burchard, 1800–1866), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 August Burchard (Mediziner, 1845) (August Albert Burchard; 1845–1932), deutscher Augenarzt und Chirurg
 August Burchard (Unternehmer) (August Friedrich Burchard; auch August Burchardt), Unternehmer und Erfinder 

Siehe auch:
 August Burckhardt